Vittorio – nome proprio di persona italiano maschile
 Vittorio di Hohenlohe-Langenburg –  principe tedesco della casata di Hohenlohe
 Vittorio I di Ratibor – membro del Casato di Hohenlohe-Schillingsfürst
 Vittorio II di Ratibor – membro del Casato di Hohenlohe-Schillingsfürst
 Vittorio il Vampiro – romanzo
 Castel Vittorio – comune italiano

Pagine correlate 

 De Vittorio
 Di Vittorio
 Vittoria
 Vittorio Veneto (disambigua)